Мэтью Питер Нильсен (; род. 3 февраля 1978 года, Пенрит, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера

Клубная 
В профессиональном баскетболе выступал за клубы «Сидней Кингз», ПАОК, «Летувос Ритас», «Валенсию». В 2010 году получил приз MVP финала Еврокубка. В июле 2010 года Нильсен подписал двухлетний контракт на сумму €1,8 млн. с греческим клубом «Олимпиакос». В августе 2011 года подписал двухлетний контракт с баскетбольным клубом «Химки», в составе которых выиграл Кубок Европы 2012 года.

Международная 
Мэтт Нильсен в составе сборной Австралии является обладателем золотой медали чемпионата мира по баскетболу среди молодёжных команд 1997 года. Также выступает за национальную сборную Австралии. В составе сборной завоевал золотые медали на Играх доброй воли 2001, чемпионате Океании ФИБА 2003 и чемпионате Океании ФИБА 2005.

В феврале 2013 года заявил о завершении карьеры в сборной.

Достижения

Индивидуальные 
 Новичок года в Австралийской баскетбольной лиге (1997)
 MVP финала Австралийской баскетбольной лиги (2004)
 Участник матча всех звезд чемпионата Литвы (2007)
 Участник символической второй сборной Кубка Европы (2008/09)
 MVP Кубка Европы (2010)

Клубные 
  «Химки»  
 Обладатель Кубка Европы (2012)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на чемпионате мира ФИБА
 Профиль на сайте Draftexpress.com

Баскетболисты Австралии
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Сидней Кингз»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетбольные тренеры Австралии